Esistono più comuni francesi con questo nome

Le Chesne – Ardenne
Le Chesne – Eure